—  японская сэйю и певица.

Роли

Аниме-сериалы 
2009
 Shangri-La — Юри Гамагори
 Yumeiro Patissiere — Кафе, Мики Мори

2010
 Kaitō Reinya — вентилятор, Акэми
 Cookin' Idole Ai!Mai!Main! — Реиреи
 Yumeiro Patissiere Professional — Кафе

2012
 Accel World — Куроюкихимэ/Black Lotus
 Campione! — Арианна Хаяма Ариалди
 Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! — студентка
 Saki Achiga-hen Episode of Side-A — Хироко Фунакубо

2013
 Kitakubu Katsudou Kiroku — Реина Такамадо
 Kin-iro Mosaic — одноклассника А
 Tenshi no drop — Момоко
 Fantasista Doll — Кагами Тотори

2014
 Akuma no Riddle — Титару Наматамэ
 Aldnoah.Zero — Райе Ариаш
 Witch Craft Works — колдунья А
 Tokyo ESP — Минами Адзума
 Bakumatsu Rock — Икумацу
 Locodol — Юкари Кохината
 Inuneko hour 47 Todōhuken R — Яманаси-кен

2015
 Jouka-machi no Dandelion — Сатико Ёнэзава

2016
 Nyanbō! — Кидитора

2017
 Sakurada Reset — Сэйка Ноноо
 Tomica Hyper Rescue Drive Head — Микото Исино
 banG Dream! — Мока Аоба

2019
 Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo — Сакура Акино

OVA 
2010
 Yumeiro Patissiere Mune Kyun♥ Tropical Island — Кафе

2012
 Accel World Ginyoku no Kakusei — Куроюкихимэ/Black Lotus
 Sankarea — Мацукида

2013
 Accel World Kasoku no Chōten — Куроюкихимэ/Black Lotus

2016
 Locodol Christmas Special — Юкари Кохината
 Locodol PV Tsukuttemita — Юкари Кохината

WEB Аниме 
2016
 SHELTER — Рин

Полнометражные фильмы 
2013
 Gekijōban To Aru Majutsu no Index Endymion no Kiseki — Ариса Мэйго

2016
 Accel World INFINITE∞BURST — Куроюкихимэ/Black Lotus

Дискография

Синглы

Альбомы

Мини-альбом

Лучший альбом

Печатные издания

Фото-книги 
 『三澤紗千香写真集 さちか。』(2014年、学研パブリッシング、ISBN 978-4054059887）
 『三澤紗千香のさちかのーと。ポスターコレクション』（2016年、学研プラス）

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница Сатика Мисава на Space Craft Group
 Официальный блог Сатика Мисава «Сатика-Никки»
 Официальная страница Сатика Мисава на Warner Bros. Home Entertainment Official Website